— посёлок в Японии, находящийся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат сёла Уруги, Симодзё, Тенрю, Ати, Хирая, Ясуока, Тоёне.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается клён Хананоки (), цветком — Hymenanthes, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Нагано